Blackstone Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Blackstone Hotel (Illinois), NRHP-Nr. 86001005
 Blackstone Hotel (Missouri), NRHP-Nr. 03001057
 Blackstone Hotel (Nebraska), NRHP-Nr. 85000067
 Blackstone Hotel (Texas), NRHP-Nr. 84001961